Elisá foi o filho de Javã de acordo com o livro de Gênesis (10:4) e com o livro de Jasher rabínico medieval. No livro de Jasher ele é citado como o ancestral de "Almanim", possivelmente uma referência às tribos germânicas (Alamanos). Uma tradição mais antiga e comum refere-se a ele como um colonizador da Grécia, particularmente Elis no Peloponeso. A Septuaginta grega de Gênesis 10 lista Elisá não apenas como o filho de Javã, mas também entre os filhos de Jafé, possivelmente um erro do copista.

A mitologia Lusitana afirma-o (sob o nome Lysias/Lísias) tradicionalmente e actualmente como um antepassado e predecessor de Luso, embora isto seja muito debatido. O orador e mitógrafo português Padre António Vieira refere-se a Elisá (sob o seu verdadeiro nome bíblico) como fundador e epónimo de Lisboa e Lusitânia (quando ele veio à Ibéria com o seu tio Tubal), assim como a origem do nome dos mitológicos Elísios. Deve ser notado que esta ligação ibérica faria sentido se o seu irmão Társis pode ser correctamente identificado como o fundador de Tartessos na Andaluzia, e assim ambos teriam vindo à Ibéria com Tubal (embora esta não seja a única teoria sobre a identidade de Társis. Elisá neste retrato português é identificado com o capitão de Baco Lysias/Lísias, às vezes também com Luso e Foroneu e é referido como o fundador de Portalegre e estando enterrado na Ermida de São Cristovão dentro da vila. Uma possível solução destas versões conflituosas seria considerar um Lysias inicial, Elisá (talvez o fundador de Portalegre em ) e Luso (tendo como pai mortal o rei Siceleo da Ibéria, neto de Atlante/Atlas, fundador da Atlântida, um possível descendente de  Elisá, e possivelmente tendo Baco como o seu pai real e divino) como vindo entre este e outro Lysias filho de Baco (o filho de Sêmele que conquistou Espanha, não o filho de Júpiter e Io que conquistou a Índia ou o filho de Júpiter e Proserpina que foi um herói cultural agrário e pecuário que era de casta diferente mas com a semelhança de nome com o anterior afirmou ser a sua reencarnação e tornou-se o novo rei separado dos Lusitanos desde Luso.

O historiador judeu Flávio Josefo relacionou os descendentes de Elisá com os Halizões (eólios), um dos ramos ancestrais dos gregos.

Outros identificaram Elisá com Chipre. Em tempos antigos a ilha ou parte dela era conhecida como Alaxia.

Árvore genealógica 

Personagens do Antigo Testamento
Personagens bíblicos
Mitologia portuguesa